Franciaország
Saint-Léon, település Allier megyében
Saint-Léon, település Gironde megyében
Saint-Léon, település Haute-Garonne megyében
Saint-Léon, település Lot-et-Garonne megyében